Russia 
Pokrov – città dell'oblast' di Vladimir
Pokrov – località dell'oblast' di Brjansk
Pokrov – località dell'oblast' di Vologda
Pokrov – località dell'oblast' di Kostroma

 Ucraina 
 Pokrov – città dell'oblast' di Dnipropetrovs'k